3-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 23 серпня до 15 вересня 1924 року в Москві. 

Призи за красиві партії — Левенфіш (проти Верлінського), Богатирчук (проти Рабіновича ) і Ільїн-Женевський  (проти Сергєєва).

Турнірна таблиця

Посилання 
 Сергей Воронков - «Кто не с нами, тот против нас» (на сайте ChessPro.ru) 
 

Чемпіонати СРСР із шахів
1924 в СРСР
Спортивні події 1924
Серпень 1924
Вересень 1924